Яссы — многозначный топоним:

 Яссы — город в Румынии
 Яссы — жудец (уезд) в Румынии
 Яссы — старое название города Туркестан
 «Яссы» — казахстанский футбольный клуб.
 Яссы — деревня в Алольской волости Пустошкинского района Псковской области России
 Яссы (Ясское) — озеро в Алольской волости Пустошкинского района Псковской области России
 Яссы — озеро в Торопецком районе Тверской области России
 Яссы () — река в Киргизии; правый приток реки Карадарья впадающий в Андижанское водохранилище.

См. также